Opiliotarbus est un genre éteint de Phalangiotarbida (araignées primitives), le seul de la famille également éteinte des Opiliotarbidae.

Le genre ne contient qu'une seule espèce : Opiliotarbus elongatus.

Description 
Cette espèce a été découverte dans le Lagerstätte de Mazon Creek en Illinois aux États-Unis puis en Allemagne. Elle date du Carbonifère et du Permien.

Publication originale 
  Scudder, 1890 : Illustrations of the Carboniferous Arachnida of North America, of the orders Anthracomarti and Pedipalpi. Memoirs of the Boston Society of Natural History, vol. 4, .
  Scudder, 1890 : Notes on the Morphology and Generic Nomenclature of some carboniferous Arachnida. Geological Magazine London ser. 5, vol. 7, .
  Petrunkevitch, 1945 : Palaeozoic Arachnida. An inquiry into their evolutionary trends. Scientific Papers, Illinois State Museum, vol. 3, n 2, .

Notes et références

Références taxinomiques 

Phalangiotarbida
Genre d'arachnides préhistoriques (nom scientifique)
Arthropode du Carbonifère
Arthropode du Permien
Paléontologie en Allemagne
Paléontologie aux États-Unis
Taxon fossile décrit en 1945
Taxon fossile décrit en 1911
Taxon fossile décrit en 1890
Taxon fossile décrit par Alexander Petrunkevitch